Alperovich puede referirse a:

 Beatriz Liliana Rojkés de Alperovich, una política argentina.
 José Jorge Alperovich, un político argentino, actual senador nacional por Tucumán.